Giedraitis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Personen 

 Alfonsas Giedraitis (1925–2007),  Politiker, Mitglied des Seimas
 Andrius Giedraitis (* 1973), Basketballspieler
 Balys Giedraitis (1890–1941), Politiker, Verteidigungsminister, Oberst
 Merkelis Giedraitis (1576–1609), Bischof von Samogitien
 Stanislovas Giedraitis (* 1947),  Politiker, Mitglied des Seimas

Siehe auch 
Giedroyć

Familienname
Litauischer Personenname